Haringvliet (Rotterdam), een Middeleeuwse binnenhaven in Rotterdam.
 Haringvliet (zeearm), een zeearm tussen Voorne-Putten, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.
Zie ook:
 Haringvlietbrug, een brug tussen de Hoeksche Waard en het Hellegatsplein.
 Haringvlietdam, een dam tussen de zeearm Haringvliet en de Noordzee.
 Stad aan 't Haringvliet, een plaats op Goeree-Overflakkee.